Mărgăritești se poate referi la:
 Mărgăritești, Buzău
 Mărgăritești, Olt